El término Nikkei puede referirse a:

 el Nikkei 225, el índice bursátil más importante de Japón.
 el Nihon Keizai Shimbun, periódico económico japonés también conocido como Nikkei.
 la comunidad nikkei, el nombre con el que se designa a los individuos de origen japonés;